Enriquez (ou Enríquez) est un nom de famille d'origine hispanique notamment porté (ou ayant été porté) par :

 Alberto Enríquez Gallo (1893-1962), président de l'Équateur de 1937 à 1938 ;
 Bobby Enriquez (1943-1996), pianiste de jazz philippin ;
 Carlos Enríquez (1900-1957), peintre cubain ;
 Eugène Enriquez, sociologue français ;
 Félix Enriquez Alcala, réalisateur américain ;
 Inés Enríquez Frödden (1913-1998), femme politique chilienne ;
 Jean Thomas Enriquez de Cabrera (décédé en 1705), homme d'État espagnol ;
 Josué Enríquez (1994-), joueur guatémaltèque de squash ;
 Manuel Curros Enríquez (1851-1908), poète et écrivain galicien ;
 Mariana Enríquez  (1973-), journaliste et romancière argentine ;  
 Martín Enríquez de Almanza (décédé en 1583), quatrième vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Payo Enríquez de Rivera (1622-1684), vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 René Enríquez (1933-1990), acteur américain ;
 Trinidad María Enríquez (1846-1891), activiste péruvienne des droits des femmes.

Homonymie de patronyme